Con Ornellaia si può riferire a:
Ornellaia un vino rosso DOC toscano.
Ornellaia una grappa toscana.
Ornellaia una cultivar di olivo toscana.